MGR est un sigle qui peut renvoyer à
 Monseigneur (M)
 Marudu Gopalan Ramachandran, acteur tamoul
 Mary Goes Round, groupe de cold wave français

Voir aussi 
 MGR-1 Honest John, missile